Droga krajowa nr 52 (Czechy)
 Droga krajowa nr 52 (Polska)
 Droga krajowa nr 52 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A52